«Премудрый пескарь (пискарь»):
 «Премудрый пискарь» — сказка М. Е. Салтыкова-Щедрина, 1883 год.
 «Премудрый пескарь» — мультипликационный фильм студии Союзмультфильм по этой сказке, 1979 год.